Белково-энергетическая недостаточность (БЭН, нутритивная недостаточность) — состояние питания, при котором дисбаланс энергии, белков и других питательных веществ ведёт к измеримым нежелательным эффектам на ткани, функции и клинические исходы.

Причины БЭН 

1. Неадекватное поступление пищи:

 Анорексия, тошнота, частые обследования, дисфагия, несбалансированное питание.

2. Повышенные потребности: 

 Лихорадка, гиперметаболизм, лучевая и химиотерапия, медикаментозное лечение;

3. Повышенные потери: 

 Гиперкатаболизм, рвота, свищи, диарея, дренажи;

4. Мальабсорбция:

 Сердечная недостаточность, кишечная непроходимость, диарея.

Факторы риска БЭН 

1. Пожилой возраст 

2. Заболевания, особенно: 

 Критические состояния / ССВР / сепсис;
 Злокачественные новообразования;
 Травма;
 Заболевания верхних отделов ЖКТ;
 ХОБЛ;
 Декомпенсированная сердечная недостаточность.

3. Хирургические заболевания 

4. Дисфагия.

Распространенность БЭН 

Нутритивная недостаточность, в основном, распространена среди:

 15 % пожилых, живущих дома;
 30 % в домах престарелых;
 48 % длительно лечащихся пожилых пациентов;
 45 % пациентов, находящихся в больницах

у более, чем 50 % больных, поступающих в стационар, имеется недостаточность питания:

 критические состояния — 70 %;
 больные с респираторными заболеваниями — 45 %;
 пациенты с воспалительными и инфекционными процессами — 80 %;
 злокачественные опухоли — 85 %.

Последствия БЭН 

Нутритивная недостаточность становится клинически значимой:

1. Потеря веса 10 % и более;

2. Потеря 20 % белка тела резко повышает вероятность развития: 

 Периоперационных осложнений;
 Сепсиса и раневых инфекций;
 Смертности.

3. Увеличение летальности у пострадавших, которым не осуществляли питание в течение первых 5-7 суток после травмы (в 2 и 4 раза, соответственно)

4. Снижение калоража на 10 ккал/кг в день сопровождается увеличением летальности на 30-40 %.

Неадекватное питание является серьезным фактором риска летального исхода у пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой (ЧМТ).

Лечение БЭН 

При клиническом выявлении белково-энергетической недостаточности необходима нутритивная поддержка. Нутритивная поддержка представляет собой насыщение организма аминокислотами, белками, углеводами, пептидами и прочими необходимыми для организма веществами. В зависимости от состояния пациента, нутритивная поддержка может осуществляться несколькими способами:
 Традиционный способ питания (если не пострадали органы пищеварения);
 Энтеральное питание;
 Парентеральное питание.

Проведение нутритивной поддержки приводит к сокращению продолжительности госпитализации в среднем:
 в отделении общей терапии (ООТ) на 6 дней;
 в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) на 3 дня.
 
Средняя продолжительность госпитализации пациента без нутритивной поддержки 21 день, из которых 6 в ОРИТ и 15 в ООТ.

См. также 
 Парентеральное питание
 Энтеральное питание
 Клиническое питание
 ESPEN
 Нутритивный статус
 Недоедание

Примечания 

Метаболические заболевания
Диетология